Sokołowka, Sakałouka, Sokoliwka, hist. Sokołówka – nazwa toponimów w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie

Białoruś 
:
 Sakałouka – wieś w obwodzie brzeskim
 Sakałouka – wieś w obwodzie mińskim
 Sakałouka – agromiasteczko w rejonie czerykowskim obwodu mohylewskiego
 Sakałouka – wieś w rejonie klimowickim obwodu mohylewskiego
 Sakałouka – wieś w rejonie kościukowickim obwodu mohylewskiego

Rosja 
:

m.in.:
 Sokołowka – wieś w obwodzie amurskim
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Sokołowka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kirowskim
 Sokołowka – chutor w Kraju Krasnodarskim
 Sokołowka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Sokołowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego
 Sokołowka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Sokołowka – wieś w obwodzie leningradzkim
 Sokołowka – wieś w obwodzie lipieckim
 Sokołowka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Sokołowka – wieś w obwodzie orenburskim
 Sokołowka – wieś w obwodzie penzeńskim
 Sokołowka – wieś w obwodzie rostowskim
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie samarskim
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Sokołowka – osiedle typu wiejskiego w Tatarstanie
 Sokołowka – wieś w obwodzie tomskim
 Sokołowka – wieś w Udmurcji
 Sokołowka – wieś w Kraju Chabarowskim

Ukraina 
:

m.in.:
 Sokoliwka – wieś w obwodzie charkowskim
 Sokoliwka – wieś w rejonie jarmolińskim obwodu chmielnickiego
 Sokoliwka – wieś w obwodzie czerkaskim
 Sokoliwka – osiedle w obwodzie dniepropetrowskim
 Sokoliwka – wieś w rejonie iwanofrankiwskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Sokoliwka – wieś w rejonie kosowskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Sokoliwka – wieś w obwodzie kijowskim
 Sokoliwka – wieś w rejonie buskim obwodu lwowskiego
 Sokoliwka – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Sokoliwka – wieś w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego
 Sokoliwka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Sokoliwka – wieś w obwodzie zaporoskim
 Sokoliwka – wieś w rejonie krzyżopolskim obwodu winnickiego

Strony ujednoznaczniające